

Política 
Coroa (monarquia) — símbolo de poder em um Estado
Coroa (Commonwealth)

Moedas 
Coroa (moeda portuguesa)
Coroa austro-húngara
Coroa checa
Coroa dinamarquesa
Coroa eslovaca
Coroa estoniana
Coroa feroesa
Coroa islandesa
Coroa norueguesa
Coroa sueca

Outros usos 
Coroa (bebida) — refrigerante
Coroa (heráldica) —  elemento da heráldica
Coroa (dente) — parte do dente, em anatomia
Coroa (engrenagem) — elemento da mecânica clássica
Coroa (selos) — selos correntes das ex-colónias portuguesas durante o reinado de